Коски — топоним и финская фамилия.

Топоним

Белоруссия 
 Коски — деревня в Дятловском районе Гродненской области.
 Коски — деревня в Дзержинском районе Минской области.

Россия 
 Коски — деревня в Рославльском районе Смоленской области.

Финляндия 
 Коски — община в губернии Западная Финляндия.

Носители фамилии 
 Коски, Барри (род. 1967) — австралийский театральный (преимущественно оперный) режиссёр.
 Коски, Илькка (1928—1993) — финский боксёр.
 Коски, Маркку (род. 1981) — финский сноубордист.
 Коски, Матиас (род. 1994) — финский пловец.